Хомченовский — фамилия; имеет женскую форму Хомченовская.
 Хомченовский, Владимир Антонович (1920—1942) — заместитель командира партизанского отряда в Витебской области. Герой Советского Союза.
 Хомченовский, Дмитрий Геннадьевич (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник.